Aardrijkskunde
 Provost, plaats in de Canadese provincie Alberta
 Stour Provost, civil parish in het Engelse graafschap Dorset

Personen met de achternaam Provost
 Franck Provost, Frans kapper
 Jean Provost of Jan Provoost, Henegouws kunstschilder
 Kjell Provost, Belgisch atleet
 Martin Provost, Frans filmregisseur, (scenario)schrijver en acteur
 Nicolas Provost, Belgisch cineast en kunstenaar
 Pol Provost, Belgisch bestuurder en politicus
 Sander Provost, Belgisch acteur

Transport
 BAC Jet Provost, Brits militair lesvliegtuig